"Masahuat" pode ser:
 Masahuat, cidade salvadorenha de Santa Ana
 Santa Catarina Masahuat, cidade salvadorenha de Sansonate
 San Antonio Masahuat, cidade salvadorenha de La Paz

Desambiguações de topônimos